Blizna est un toponyme qui peut désigner :
 Blizna, un village de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Blizna, un village de Croatie situé dans la municipalité de Marina ;
 Blizna, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica ;
 Blizna, un village situé au sud-est de la Pologne dans le district de Kolbuszowa (voïvodie des Basses-Carpates).